

Провінстаун — місто, штат Массачусетс
 Провінстаун — переписна місцевість, штат Массачусетс